Кубок Албанії з футболу 2013–2014 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вчетверте здобув Фламуртарі.

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2013

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня/6 листопада 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/6 листопада 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 грудня 2013

|}

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 лютого 2014

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 березня/9 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2013—2014
Албанія
Албанія